Travis Oleksuk (né le  à Thunder Bay, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Carrière de joueur 

Joueur des ligues mineures nord-américaine depuis la saison 2012-2013. Il évolue avec les Sharks de Worcester dans la Ligue américaine de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 || Musketeers de Sioux City || USHL ||56 ||6 ||16 ||22 ||35 ||7 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
|2007-2008 || Musketeers de Sioux City || USHL ||60 ||14 ||30 ||44 ||27 ||4 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
|2008-2009 || Bulldogs de Minnesota Duluth || WCHA ||18 ||0 ||5 ||5 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || Bulldogs de Minnesota-Duluth || WCHA ||33 ||10 ||14 ||24 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-     
|-
|2010-2011 || Bulldogs de Minnesota-Duluth || WCHA ||42 ||14 ||19 ||33 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Bulldogs de Minnesota-Duluth || WCHA ||41 ||21 ||32 ||53 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Sharks de Worcester || LAH ||60 ||3 ||10 ||13 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2013-2014 || Sharks de Worcester || LAH ||74 ||19 ||21 ||40 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Sharks de Worcester || LAH || 69 || 10 || 17 || 27 || 18 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2015-2016 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 67 || 7 || 15 || 22 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HC Bolzano || EBEL || 51 || 14 || 19 || 33 || 12 || 9 || 3 || 5 || 8 ||6 
|-
| 2017-2018 || HC Bolzano || EBEL || 54 || 10 || 14 || 24 || 18 || 18 || 3 || 1 || 4 || 8 	
|-
| 2018-2019 || Graz 99ers || EBEL || 47 || 8 || 24 || 32 || 4 || 10|| 2 || 4 || 6 || 2
|-
| 2019-2020 || Graz 99ers || EBEL || 46 || 12 || 20 || 32 || 12 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 	
|-
| 2020-2021 || Graz 99ers || ICEHL || 47 || 8 || 13 || 21 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Sheffield Steelers || EIHL ||  ||

Notes et références 

Naissance en février 1989
Naissance à Thunder Bay (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Musketeers de Sioux City
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur de hockey sur glace des Bulldogs de Minnesota-Duluth
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du Graz 99ers
Joueur du HC Bolzano
Joueur des Sheffield Steelers